Соревнования по лёгкой атлетике на летних Паралимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 18 сентября. Будут разыграны 177 комплектов наград среди мужчин и женщин. В лёгкой атлетике будет разыграно наибольшее количество комплектов наград на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. В соревнованиях примут участие около 1100 легкоатлетов из примерно 142 стран мира.

Медалисты

Мужчины

100 метров

200 метров

400 метров

800 метров

1500 метров

5000 метров

Эстафета 4×100 метров

Эстафета 4×400 метров

Марафон

Прыжки в длину

Прыжки в высоту

Толкание ядра

Метание диска

Метание копья

Метание клаба

Женщины

100 метров

200 метров

400 метров

800 метров

1500 метров

5000 метров

Эстафета 4×100 метров

Эстафета 4×400 метров

Марафон

Прыжки в длину

Толкание ядра

Метание диска

Метание копья

Метание клаба

Ссылки 
 Лёгкая атлетика на официальном сайте Игр

Примечания 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2016
Лёгкая атлетика на летних Паралимпийских играх